Mazzanti ima više značenja:
 Mazzanti, Lucca
 Mazzanti, Macerata